Kan'Nal è un gruppo di musica rock formato sui monti del Guatemala nel 2001. La band originariamente era composta dal musicista e compositore Tzol e dal chitarrista Tierro, dopo si sono aggiunti il bassista Rodolfo Escobar, la cantante Teresita Hinojosa, il percussionista Gilly Gonzalez, il didgeridoo suonato da Aaron Jerad e la ballerina Akayate. Recentemente si è aggiunto al gruppo Brock Roser, che suona anch'esso il didgeridoo, percussioni e aggiunge armonie vocali. Il gruppo inoltre utilizza un certo numero di artisti di talento, come supporto: Lauraleigh e Tiffany Artsmyth sono due ballerine di supplemento alla danza di Akayate, con performance con il fuoco, both twirling poi as well as fire-eating. Lauraleigh e Tiffany Artsmyth sono due dei ballerini che hanno supplemento Akayate il ballo, nonché preforming con il fuoco, sia roteandolo che mangiandolo.

Sul sito web della band, sono descritti come "un autentico band Rock & Roll" che gioca a fare il "tribal Psychedelic Rock." [1] Molti dei brani della band, soprattutto versioni live, sono lunghe, tentacolari, epiche, con richiami al flamenco, oltre il costante bordone di didjeridoo e percussioni, anche se i brani più brevi come "All Things Change" e "Time" dimostrano la versatilità e la loro effettiva capacità di produrre musica.

Negli anni i Kan'nal hanno riscosso un successo sempre crescente, diventando celebri in tutto il centro America e sli Stati uniti.

Kan'Nal è firmato come indie-pop, presso l'etichetta Physiks Records.

Discografia 
Kan'Nal (2001)
Dreamwalker (2006)
DVD Boulder Theater performance (2007)
Open Channel (expected 2007)

Collegamenti esterni